Peste fait notamment référence à :

Sciences et techniques 
 La peste, une maladie humaine, et notamment :
 la peste d'Athènes, qui a touché par vagues la Grèce antique de 430 à 426 ,
 la peste antonine, qui a frappé l'empire romain de 165 à 190,
 la peste de Justinien, qui a sévi entre 541 et 767 dans tout le bassin méditerranéen,
 la peste noire, une pandémie qui a tué entre 30 et 50 % de la population européenne en cinq ans, de 1347 à 1352,
 la  (de 1347, 1580 ou 1720),
 la  (de 1580 ou 1720),
 la peste de Chine, dernière pandémie de peste connue, qui a touché Hong Kong en 1894 puis 76 autres ports sur les cinq continents en une dizaine d'années ;
 Par extension :
 la peste des petits ruminants, une maladie des  et des ,
 la peste de l'écrevisse, une parasitose touchant les écrevisses,
 la peste de l'étain, une transformation spontanée de l'étain qui lui fait perdre sa cohésion,
 une peste, espèce invasive ou jugée « nuisible » (contre laquelle on utilise des « pesticides »),
 une peste écologique, une espèce ne vivant pas en équilibre dans son environnement (généralement une espèce introduite, ou qui se met à pulluler après la disparition de ses prédateurs ou consommateurs naturels).

Culture et société 
 La Peste, un roman d'Albert Camus publié en 1947 ;
 La Peste, un film dramatique franco-argentin réalisé par Luis Puenzo en 1992 ;
 La Peste, un compositeur de musique expérimentale ;
 Peste, un roman de Chuck Palahniuk ;
 La Peste à Florence (Die Pest in Florenz), film muet d'Otto Rippert réalisé en 1919 au cinéma;
 Disiz La Peste, un rappeur, écrivain et comédien français.

Voir aussi

Articles connexes 
  (« peste » en anglais)